Лагуниљас има више значења:

 Лагуниљас (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лагуниљас, Ла Ескина дел Монте (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лагуниљас (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лагуниљас, Фернандо Нава Гонзалез (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лагуниљас (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лагуниљас (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лагуниљас (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лагуниљас (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лагуниљас (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лагуниљас (Пакула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лагуниљас (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лагуниљас (Атемахак де Бризуела), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лагуниљас (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лагуниљас, Крусеро де лас Хунтас (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лагуниљас (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лагуниљас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лагуниљас (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лагуниљас (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лагуниљас (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лагуниљас (Сан Мартин Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лагуниљас (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лагуниљас (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лагуниљас (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лагуниљас (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лагуниљас (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Лагуниљас (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лагуниљас (Лагуниљас, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лагуниљас (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лагуниљас (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лагуниљас (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лагуниљас, Лас Кармелитас (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лагуниљас, Сан Хосе Лагуниљас (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лагуниљас (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лагуниљас (Сан Мартин Тоспалан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лагуниљас (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лагуниљас (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лагуниљас (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лагуниљас (Санто Доминго Армента), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лагуниљас (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лагуниљас (Теопантлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лагуниљас (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лагуниљас (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лагуниљас (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Општина Лагуниљас (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лагуниљас (Лагуниљас, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лагуниљас (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лагуниљас (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лагуниљас (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лагуниљас (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лагуниљас (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лагуниљас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лагуниљас (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лагуниљас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику